Garde-Jäger-Bataillon steht für:
 Garde-Jäger-Bataillon (Preußen)
 Garde-Jäger-Bataillon (Hannover), Vorläuferverband des Königreichs Hannover, siehe Hannoversches Jäger-Bataillon Nr. 10 (Preußen)

Siehe auch:
 Garde-Schützen-Bataillon